Sinfonia antartica (“Sinfonía antártica”) es el título italiano dado por el compositor inglés Ralph Vaughan Williams a su séptima sinfonía.

Historia 
Vaughan Williams compuso la música para la película Scott of the Antarctic en 1947, dirigida por Charles Frend para los estudios Ealing, basada en la expedición de Robert Falcon Scott a la Antártida. El compositor estuvo tan inspirado en el tema que incorporó mucho de la música a su séptima sinfonía.

Para Vaughan Williams, había una asociación directa del mito de Scott con la Primera Guerra Mundial, y se convirtió en una de las influencias más poderosas para el diseño de la Sinfonia antartica.

La obra fue comenzada en 1949, y su composición completada en 1952, con una dedicación a Ernest Irving. La primera interpretación tuvo lugar el 14 de enero de 1953 en Mánchester con sir John Barbirolli como director de la Orquesta Hallé de Mánchester; y con la soprano solista Margaret Ritchie. La primera interpretación en Estados Unidos estuvo a cargo del director Rafael Kubelík y la Orquesta Sinfónica de Chicago el 2 de abril de 1953.

Características de la partitura 
La obra está escrita para una gran orquesta, que incluye:
 Instrumentos de viento-madera: Tres flautas (3.º doblando al flautín), dos oboes, corno inglés, dos clarinetes, clarinete bajo, dos fagots, contrafagot
 Instrumentos de viento-metal: cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones, tuba
 Instrumentos de percusión: timbales, tambor, bombo, platillos, triángulo, gong, campanas, xilófono, glockenspiel, vibráfono, eolífono
 Instrumentos de cuerda percutida: celesta, piano, órgano (en el tercer movimiento)
 Instrumentos de cuerda pulsada: arpa y cuerdas.
También hay un coro de mujeres sin palabras en tres partes con una soprano, que cantan en el primer y el último movimiento.

Mecánica de la composición 
Su interpretación dura alrededor de unos 45 minutos. La sinfonía tiene cinco movimientos.

El compositor especifica que el cuarto movimiento sucede al tercero sin solución de continuidad. La partitura incluye una breve cita literaria al comienzo de cada movimiento que, a veces, se declama en la interpretación (y también grabaciones), aunque el compositor no especificó que debiera leerse y, de hecho, no se hizo en su estreno (en el que el compositor estaba presente) ni en la primera grabación discográfica. Sí se incluyó en otras grabaciones, como la de Adrian Boult (con John Gielgud como recitador), que fue supervisada por el compositor para Decca en 1954, y en la de André Previn para RCA con Ralph Richardson como recitador. En estos casos, dado que el tercer y el cuarto movimiento se suceden sin pausa, la voz se superpone a la música. 

Beckerman señala que las citas textuales fueron incluidas por Vaughan Williams para ilustrar literariamente lo que la película Scott of the Antartic logra con imágenes.

1. Preludio: Andante maestoso (citas de Shelley, Prometeo liberado)
  To suffer woes which hope thinks infinite,/ To forgive wrongs darker than death or night,/ To defy power which seems omnipotent,/ ... / Neither to change, nor falter, nor repent:/ This ... is to be/ Good, great and joyous, beautiful and free,/ This is alone Life, Joy, Empire and Victory. 
2. Scherzo: Moderato (Cita del Salmo 104, Verso 26)
  There go the ships, and there is that Leviathan whom thou hast made to take his pastime therein.
3. Paisaje: Lento (cita de Coleridge, Hymn before Sunrise, in the vale of Chamouni)
  Ye ice falls! Ye that from the mountain's brow/ Adown enormous ravines slope amain —/ Torrents, methinks, that heard a mighty voice,/ And stopped at once amid their maddest plunge!/ Motionless torrents! Silent cataracts!
4. Intermezzo: Andante sostenuto (cita de Donne, The Sun Rising)
  Love, all alike, no season knows, nor clime,/ Nor hours, days, months, which are the rags of time.
5. Epílogo: Alla marcia, moderato (no troppo allegro) (cita de Last Journal de Capitán Scott)
  I do not regret this journey; we took risks, we knew we took them, things have come out against us, therefore we have no cause for complaint.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Partitura disponible en International Music Score Library Project

Composiciones de 1952
antartica